U sezoni 1988./89. rukometni prvak Jugoslavije je postala momčad Zagreba.

1. savezna liga

Ligaški dio 

 Izvori: 
 en.wikipedia, RK Lovćen in the First League 
 50 godina rukometa u Rijeci: 1954. – 2004. 
 Proleter Zrenjanin

Doigravanje za prvaka 
Prvenstvo osvojio Zagreb.

 Izvori: 
Proleter Zrenjanin

2. savezna liga

Sjever 

 Izvori: 
 40 godina rukometa u Metkoviću : 1963. – 2003.

Treći rang natjecanja

Četvrti i niži rangovi

Hrvatska

Dalmatinska liga 
Četvrti rang natjecanja

 Izvori: 
 RK Hrvatski Dragovoljac Dugi Rat 
 RK Hrvatski Dragovoljac - 50 godina rukometa u Dugom Ratu 
 RK Kaštela Adriachem - 50 godina rukometa u Kaštel Gomilici 
 RK Solin - 50 godina rukometa u Solinu

Primorsko-istarska regionalna liga 
Četvrti rang natjecanja

 Izvori:  
 50 godina rukometa na Labinštini

Izvori 
 Ogurlić Petar: 50 godina rukometa u Rijeci: 1954. – 2004., Rijeka, 2005.
 Ivan Jurić: 40 godina rukometa u Metkoviću : 1963. – 2003., Metković, 2003.
  

1988-89